Miejscowości w USA:
 Leota – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
Gminy w USA:
 Leota (ang. Leota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles